Raja (género) — taxonomia de raias
Rajá — designação dada aos reis e outros governantes hereditários do subcontinente indiano

Geografia 
Raga (condado)
Raja Ka Rampur

Pessoas 
Raja, Drag queen vencedora do RuPaul's Drag Race (3.ª temporada).

Desambiguações de topônimos